Municipio de Ness puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ness (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pierce.
 Municipio de Ness (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis